Серр-Сент-Марі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Бордо, 20 км на північний захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 193 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 492,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки

Посилання 
 [ Розташування муніципалітету Серр-Сент-Марі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї